Джордж из джунглей ()

 Джордж из джунглей (фильм) — США, 1997
 Джордж из джунглей 2 — Австралия / США, 2003
 Джордж из джунглей (мультсериал, 1967) — США
 Джордж из джунглей (мультсериал, 2007) — Канада / США